St. Stephen puede referirse a:

 St. Stephen (Carolina del Sur), Estados Unidos
 St. Stephen (Hertfordshire), Inglaterra
 St. Stephen (Minnesota), Estados Unidos
 St Stephen (St Stephen-in-Brannel), Inglaterra